Landoy puede referirse a:
 Landoy (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Cariño, provincia de La Coruña, Galicia.
 Landoy (Lugo), aldea española de la parroquia de Cazás, municipio de Germade, provincia de Lugo, Galicia.